Боррель I (; ум. до 994) — граф Пальярса с 948 года. Сын Лопе I де Пальярс и его жены Готруды де Сердань.

Около 948 года после смерти отца и отречения его старшего брата Изарна I вступил в управление Пальярсом вместе с другими братьями — Рамоном и Суньером. П силу малолетства первое время все трое находились под опекой матери (до 963 года).

Жена — Эрментруда (Эрменгарда). В некоторых исследованиях называется дочерью Раймона I, графа Руэрга. Шестеро детей:
 Эрменгол I (ум. после 1030), граф Пальярса
 Гильом
 Изарн
 Мирон
 Ава
 Эрменгарда.

После смерти Борреля I Эрменгарда вышла замуж за его брата Суньера I, который стал править графством Пальярс вместе с Эрменголом I.

Источники 
 http://www.fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGONESE%20NOBILITY.htm#
 Martin Aurell. Les noces du comte: mariage et pouvoir en Catalogne (785—1213)

Правители Европы X века
Графы Пальярса